Села:
 Литвинове — Луганська область, Старобільський район
 Литвинове — Харківська область, Золочівський район